Lukow bzw. Łuków bezeichnet

 Łukow bzw. Luckau, eine Stadt im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg; siehe Luckau
 eine Stadt in der Woiwodschaft Lublin, Polen; siehe Łuków
 ein Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Polen; siehe Łuków (Gaszowice)
 ein Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Polen; siehe Łuków (Trzebiel)
 eine Gemeinde im Okres Teplice, Tschechien; siehe Lukov u Bíliny
 Lukow (Wüstung), Wüstung bei Neuruppin, Land Brandenburg

Lukow ist der Familienname folgender Personen:

 Christo Lukow (1887–1943), bulgarischer Politiker
 Mariano Lukow (* 1958), bulgarischer Tischtennisspieler und -trainer 
 Walentin Lukow (* 1955), bulgarischer Schachspieler	
 Wladimir Lukow (* 1949), bulgarischer Dichter 

Siehe auch 
 Lukov
 Luckow (Begriffsklärung)
 Loukov
 Luko